Coursier peut désigner :

Patronyme 
 Olivier Coursier, un chanteur français.

Films 
 Le Coursier, un film de Karen Chakhnazarov sorti en 1986 ;
 Coursier, un film de Hervé Renoh sorti en 2010.

Divers 
 Le coursier d'un moulin à eau est un déversoir caréné de façon que l'eau frappe les aubes de la roue hydraulique avec un rendement maximum.
 un coursier, livreur à deux-roues motorisé ou un messager à vélo ;
 un type de cheval du Moyen Âge, le coursier.